«Neverworld's End» — п'ятий студійний альбом німецького симфо-метал гурту Xandria. Реліз відбувся 24 лютого 2012 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Мануела Краллер — жіночий вокал
 Марко Хойбаум — гітари, клавіші
 Філіп Рестемайер — гітари
 Нільс Міддельхауфе — бас-гітара
 Геріт Ламм — ударні

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Xandria
Альбоми Napalm Records
Альбоми симфонічного металу
Альбоми павер-металу